Гава () — місто й міська комуна в Буркіна-Фасо.
 Ворона сіра, або ґава (Corvus cornix L.) — вид або підвид птахів роду крук (Corvus).

Див. також 
 Гавва